Hipódromo Argentino de Palermo, inaugurado em 1876, é atualmente uma empresa privada (H.A.P.S.A.) que organiza, promove e explora as corridas de cavalos em Buenos Aires. Fica situado no Bairro de Palermo. Abrigou nas primeiras décadas as corridas do Jockey Club Argentino, que havia sido fundado por Carlos Pelegrini. A primeira corrida efetuada sob os auspícios do Jockey Club foi realizada em 15 de agosto de 1882 , vencendo o cavalo Dunrobin.

Era conhecido como Hipódromo Argentino; na mesma época havia outro hipódromo, conhecido como Hipódromo Nacional, situado em Belgrano, entre as ruas Blandengues e Saavedra (hoje Av. Libertador e Av. Monroe).

Em suas primeiras décadas, antes de transferir-se para o Hipódromo de San Isidro, que foi construido mais tarde,  entre 1887 e 1939, o Gran Premio Carlos Pellegrini foi corrido no Hipódromo de Palermo. Foi neste Grande Prêmio em 17 de novembro de 1918, que ocorreu o confronto histórico entre Botafogo e Grey Fox.

Detalhes da pista 
A circunferencia da pista principal de areia mede uma milha e meia, com uma largura de 92 pés. Pode haver corridas com 1000 metros sem voltas. Também tem 2 pistas internas de areia para treinamento.

Dias de Corrida 
Ocorrem 1700 corridas por ano, nas segundas feiras, e alternativas às sextas e sábados . São 120 dias de corrida por ano, 10 dias de corrida por mes, 14 páreos por dia de corrida.

A corrida de Palermo mais importante é o Gran Premio Nacional, grupo I, uma das provas mais importantes do calendário argentino.

O hipódromo de Palermo tem 17 provas grupo I, 19 grupo II, 25 grupo III, e 25 listadas.

Representação na cultura 
 Tango Palermo: letra de Juan Villalba e Herminio Braga e música de Enrique Delfino. Cantado por Olinda Bozan em El bajo está de fiesta. Gravado por Carlos Gardel em 1 de março de 1929.

Ligações externas 
  
  
  
 

Buenos Aires
Turfe
Hipódromos da Argentina
1876 na Argentina
Palermo (Buenos Aires)